BiH:
 Gorovići (Pale, BiH), naselje u općini Pale

Crna Gora:
 Gorovići (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor